Маали́ — село в Гергебильском районе Республики Дагестан. Образует сельское поселение село Маали как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село Маали расположено в 12 км к юго-западу от села Гергебиль, в долине реки Харало.

Население

История 

Официально считается, что село Маали образовалось в 1585 году.
Считается, что до маалинцев на территории нынешнего села Маали жили грузины. По одним сведениям, замученные княжескими междоусобицами, грузинские крестьяне в X—XI вв. перебрались сюда в поисках лучшей жизни. По другим — грузинская царица Тамара насильно переселяла сюда своих подданных. До наших дней сохранилось название одного из окрестностей села, которое было получено во времена царицы Тамары, «Тамайил бакӏ» («земля Тамары»).

В конце XIV века грузины покинули эти места и перебрались на свою историческую родину. Существуют две версии причины ухода грузин. Первая версия связана с тяжёлыми условиями быта, в том числе отсутствием плодородных земель и водных ресурсов. Вторая причина связана с распространением ислама в горных районах Дагестана и возникновением межконфессиональных конфликтов.

После ухода грузин на территории нынешнего Маали стали хозяйничать кудалинцы (жители села Кудали Гунибского района). Первое время кудалинцы занимались здесь охотой и собирательством. Со временем некоторые из них остались здесь жить и основали селение Маали.

Примечания 

Населённые пункты Гергебильского района
Муниципальные образования Гергебильского района
Сельские поселения Дагестана